Ви́ктор Анато́льевич Хре́ков () — советский и российский журналист и переводчик. С 1999 по 2015 год — пресс-секретарь Управления делами президента РФ.

Биография 
Родился 23 июля 1954 года в городе Таганрог в семье Хрекова Анатолия Анатольевича и Хрековой Веры Павловны.

В 1977 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ. По специальности вьетнамист-историк, референт-переводчик.

С середины 1970-х годов работал в ТАСС — корреспондентом, редактором-переводчиком, затем заведующим отделением в Ханое и во Франции.

С 1999 года до конца жизни занимал должность пресс-секретаря Управления делами президента РФ, советника Управляющего делами Президента РФ.

Умер 27 сентября 2015 года в Москве. Похоронен 30 сентября на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (13 января 1999 года) — «за заслуги в области печати, культуры, укреплении дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную работу»
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (15 июля 2011 года) — «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»

Семья 
Сын, Антон Хреков (р. 1975) — российский журналист, писатель, предприниматель и бизнес-тренер, в прошлом — корреспондент и ведущий программ «Сегодня», «Страна и мир» и «Главный герой» на телеканале НТВ.

Примечания

Ссылки 
 Биография Виктора Хрекова

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Переводчики по алфавиту
Переводчики XXI века
Переводчики России
Персоналии:ТАСС
Похороненные на Троекуровском кладбище